— японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Сюдзи Цуруми родился в 1938 году в Токио; закончил .

В 1960 году на Олимпийских играх в Риме Сюдзи Цуруми завоевал бронзовую медаль в упражнениях на коне, а также золотую в составе команды. В 1962 году он также в составе команды стал обладателем золотой медали чемпионата мира. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио Сюдзи Цуруми завоевал одну золотую и три серебряных медали. На чемпионате мира 1966 года он завоевал серебряную медаль (и золотую в составе команды).

В 2008 году Сюдзи Цуруми был включён в .

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года